Генрих Шмидт:

 Шмидт, Генрих (1779—1857) — австрийский театральный актёр и театральный режиссёр, историк литературы.
 Шмидт, Генрих (1912—2000) — немецкий врач, гауптштурмфюрер СС, служивший в различных концлагерях.  
 Шмидт, Генрих (1912—1988) — немецкий и саарский футболист.